Соревнования по борьбе на летних Олимпийских играх 1988 года проходили с 18 сентября по 1 октября. В соревнованиях приняло участие 429 спортсменов из 69 стран, которые разыграли двадцать комплектов медалей (по 10 в вольной и греко-римской борьбе).

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Греко-римская борьба

Вольная борьба

Ссылки